Чезена́тико () — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Форли-Чезена.

Население составляет 23 416 человек (на 2005 г.), плотность населения составляет 520 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 47042. Телефонный код — 0547.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Города-побратимы 
Города-побратимы:
 Обена, Франция
 Делфзейл, Нидерланды
 Шварценбек, Германия
 , Швейцария
 Зелзате, Бельгия

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта